Latzelsberg ist der Name folgender Orte:

 Latzelsberg (Falkenberg), Ortsteil von Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Latzelsberg (Gemeinde Euratsfeld), Ortsteil von Euratsfeld, Bezirk Amstetten, Niederösterreich